Dune může být:

 Düne – ostrov v Severním moři, patřící k německému souostroví Helgoland
 Duna (knižní série) (v originále Dune) – románová sci-fi série Franka Herberta
 Duna (román) (v originále Dune) – první román ze série z roku 1965
 Duna (film, 1984) (v originále Dune) – americký film Davida Lynche z roku 1984 na motivy románu
 Duna (film, 2021) – americký film Denise Villeneuvea z roku 2021 na motivy románu
 Dune (videohra) – adventura, videohra z roku 1992
 Dune II – strategie, videohra z roku 1992
 Dune 2000 – videohra z roku 1998
 Dune (hudební skupina) – německá elektronická skupina
 Dúné – dánská rocková skupina

Související články 
 Duna (rozcestník)